Cârlogani se poate referi la:

Cârlogani, Olt, reședința comunei cu același nume
Cârlogani, Vâlcea